Павел Игнатьевич Васильковский (род. 1904, село Васильевка Полтавской губернии, теперь Кобеляцкого района Полтавской области — ?)  — украинский советский деятель, председатель исполнительного комитета Ровенской областной совета депутатов трудящихся. Депутат Верховного Совета УССР 2-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье. С юных лет батрачил у зажиточных крестьян.

Окончил Андреевскую сельскохозяйственную школу. С 1927 года работал председателем сельского совета на Полтавщине.

Член ВКП(б) с 1930 года.

В 1933-1936 годах — студент Харьковской высшей сельскохозяйственной школы.

В 1936-1938 годах — заместитель председателя, председатель исполнительного комитета Кобелякского районного совета депутатов трудящихся Полтавской области.

В 1938-1941 годах — заместитель начальника Полтавского областного земельного отдела; заместитель председателя исполнительного комитета Полтавского областного совета депутатов трудящихся.

Участник Великой Отечественной войны. Служил уполномоченным военных советов Сталинградского и Юго-Западного фронтов, занимался поставками продовольствия и снаряжения для Красной армии.

В 1943-1944 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Полтавского областного совета депутатов трудящихся.

С февраля 1944 до 1949 года — глава исполнительного комитета Ровенского областного совета депутатов трудящихся.

Награды 

 орден Ленина (23.01.1948)
 орден Отечественной войны 2-й ст. (1.02.1945)
 медаль «За оборону Сталинграда»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
 медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й ст.
 медали

Источники 
 газета «Червоний прапор» (Рівне) — 1947 рік — 11 січня.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Полтавского областного совета
Председатели сельских советов СССР
Председатели районных исполкомов УССР
Интенданты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Председатели Ровенского облисполкома